Малу́нда () — деревня на Кипре, расположенная в районе Никосия, в 2 км севернее Клиру. Также рядом с ней находятся деревни Аредиу и Агиос Иоаннис. По данным переписи 2001 года, численность населения Малунды составляла 402 жителя.

Общая информация 
Малунда расположена на северном подножии горной системы Троодос, на высоте 415 метров над уровнем моря. Название деревни происходит от одного из эпитетов бога Аполлона Малоей (), или Малоэнтский (, ). Её существование засвидетельствовано со времён Средневековья, когда Малунда являлась феодом. В старинных западных рукописях она упоминается как Melonda или Millondo, в то время как близ деревни обнаружены следы средневекового поселения. Малунда исконно была исключительно греческой деревней, и число населяющих её жителей с годами менялось следующим образом:

После 1976 года увеличению численности населения способствовало, главным образом, создание эмигрантского поселения.

С конца 1970-х годов в Малунде дислоцируется полк ЭЛЬДИК.

Каждый год 15 мая в деревне проводится праздник в честь Святого Панигирия Чудотворца Кипрского.

Примечания

Источники 
 
 ПАНИГИРИЙ КИПРСКИЙ
 Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 9, σελ. 283—284

Населённые пункты Кипра